Ulica Ostrobramska w Warszawie
 Ostrobramska (zajezdnia autobusowa)

Zobacz też 
 Ostra Brama w Wilnie